Podnoszenie ciężarów na Letniej Uniwersjadzie 2017 – zawody w podnoszeniu ciężarów rozegrane w Tajpej w dniach 20–25 sierpnia podczas letniej uniwersjady. W rywalizacji wzięło udział 290 zawodników w 16 konkurencjach.

Medaliści 
 Mężczyźni

 Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letniej Uniwersjady 2017
uniwersjada